Malgrat (Cervera), entitat de població de Cervera (Segarra)
 Malgrat de Mar, municipi del Maresme
 Malgrat de Noves, despoblat de les Valls d'Aguilar (Alt Urgell)